

Geografia 
 Sabina – regione storico-geografica dell'Italia centrale.
 Belmonte in Sabina – Comune in provincia di Rieti.
 Cantalupo in Sabina – Comune in provincia di Rieti.
 Fara in Sabina – Comune in provincia di Rieti.
 Magliano Sabina – Comune in provincia di Rieti.
 Monte San Giovanni in Sabina – Comune in provincia di Rieti.
 Montopoli di Sabina – Comune in provincia di Rieti.
 Palombara Sabina – Comune in provincia di Roma.
 Pozzaglia Sabina – Comune in provincia di Rieti.
 Torri in Sabina – Comune in provincia di Rieti.
 Torricella in Sabina – Comune in provincia di Rieti.
 Sabina – frazione di Aiello del Sabato in provincia di Avellino
 Diocesi di Sabina – Diocesi suffraganea della diocesi di Roma.
 Šabina – Comune ceco nel Distretto di Sokolov.
 Sabina – villaggio dell'Ohio, Stati Uniti d'America

Onomastica 
 Sabina – nome proprio di persona italiano femminile

Persone 
 Santa Sabina – (II secolo d.C.-126 circa) Santa e martire italiana.
 Sabina Spielrein (1885-1942) – psicanalista russa.

Antica Roma 
 Sabina è l'etnonimo femminile dell'antico popolo dei sabini.
 a questo popolo è legato l'episodio del Ratto delle sabine.
 Poppea Sabina – (30/32-65) Moglie dell'imperatore Nerone.
 Vibia Sabina – (86 circa-136/137) Moglie dell'imperatore Adriano.

Era Moderna 
 Sabina di Baviera – (1492-1564) Nobile bavarese.
 María Sabina – (1894-1985) Curandera mazateca (Messico).
 Joaquín Sabina – (1949- ) Cantautore e poeta spagnolo.

Botanica 
 Sabina o Ginepro Sabina – Nome volgare di diversi arbusti del genere Juniperus, la cui specie più rappresentativa è la Juniperus turbinata.
 Sabina marittima o Falsa sabina – Nome comune della specie Juniperus phoenicea.

Olio di oliva 
 Sabina è un olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta tipico del territorio sabino.

Film
 Sabina – film muto del 1917 diretto da Louis Neher
 Sabina – film muto del 1917 diretto da Elio Gioppo
 Sabina – film del 1963 diretto da Jose De Villa

Altri progetti